Улица Хохряко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Хохрякова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Хохрякова — улица в Реже.
 Улица Хохрякова — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Хохрякова — улица в Тюмени.
 Улица Хохрякова — улица в Челябинске.
 Улица Хохрякова — улица в Тобольске.
 Улица Хохрякова — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Хохрякова — улица в Перми.

Украина 
 Улица Хохрякова — улица в Василькове.